Liste der Kulturdenkmäler in Erlenbach bzw. Liste der Kulturdenkmale in Erlenbach steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Erlenbach bei Dahn
 Liste der Kulturdenkmäler in Erlenbach bei Kandel
 Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nieder-Erlenbach
 Liste der Kulturdenkmäler in Ober-Erlenbach
 Liste der Kulturdenkmale in Erlenbach (Landkreis Heilbronn)